Por De Grasse pode estar à procura de:
François Joseph Paul de Grasse (1722-1788), almirante francês que ajudou George Washington a vencer a Guerra da Independência dos EUA;
E, em homenagem ao primeiro, os seguintes navios:

Marinha da França
De Grasse (C 610), cruzador;
De Grasse (D612), fragata;

Marinha dos EUA
USS De Grasse (AP-164/AK-223), navio de carga;
USS Comte de Grasse (DD-974), contratorpedeiro;

Desambiguação